Sallmannsberg ist der Name folgender Orte:

 Sallmannsberg (Blindheim), Ortsteil der Gemeinde Blindheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Sallmannsberg (Landshut), Weiler der kreisfreien Stadt Landshut, Bayern

 Sallmannsberg (Gemeinde Prambachkirchen), Ortschaft der Gemeinde Prambachkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich